Ce mot peut être employé de différentes manières :
 en chimie, l'iridium est un élément chimique et un corps simple qualifié de métal de transition (élément précisément de la troisième série du groupe des métaux de transition du tableau périodique), appartenant de manière spécifique à la famille des métaux du groupe du platine, soit un métal platinoïde dur, lourd et dense de maille cristalline cubique compacte, cassant et d'aspect blanc argenté (réflectance lumineuse légèrement inférieure à celle de l'argent métal).
 Iridium est le nom générique d'un système de satellites de télécommunications, baptisé en raison de la similitude de la constellation prévue de 77 satellites avec celle d'un atome d'iridium. 
 par exemple, Iridium 33 est un ancien satellite américain impliqué dans une collision avec un autre satellite.
 Le Flash Iridium est le nom donné au phénomène lumineux généré par les antennes de ces satellites.
 Le terme latin savant heterochromia iridium caractérise une particularité de l'iris d'un œil, dont la couleur observée est hétérogène et en principe composée ostensiblement de plusieurs secteurs de couleurs différentes.
 Dans le monde de l'équipement sportif, en particulier sur deux roues (en général motorisées), iridium désigne ou qualifie un type de visière à effet miroir, utilisé en compétition.
L'Iridium est un club de jazz de Times Square à New York.